Wicehrabiowie Goschen 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1900–1907: George Joachim Goschen, 1. wicehrabia Goschen
 1907–1952: George Joachim Goschen, 2. wicehrabia Goschen
 1952–1977: John Alexander Goschen, 3. wicehrabia Goschen
 1977 -: Giles John Harry Goschen, 4. wicehrabia Goschen

Najstarszy syn 4. wicehrabiego Goschen: Alexander John Edward Goschen

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Goschen